Portheim, respektive von Portheim či z Portheimu, je příjmení následujících lidí:

 Eduard Porges z Portheimu (1826–1907, od roku 1879 rytíř z Portheimu), průmyslník
 Gustav z Portheimu (Gustav Porges Edler von Portheim; 1823/24? –1916), průkopník družstevního systému
 Juda Leopold Porges z Portheimu (1785–1869; od roku 1841 Edler von Portheim), průmyslník
 Leontine Goldschmidtová (rozená Porgesová z Portheimu; 1863–1942), sběratelka a mecenáška umění
 Max z Portheimu (Max Porges Edler von Portheim; 1857–1937), rakouský historický badatel a sběratel
 Moses Gabriel Porges z Portheimu (1781–1870; od roku 1841 Edler von Portheim), průmyslník
 Paul von Portheim (Paul Porges Edler von Portheim; 1858–1883), rakouský básník a skladatel
 Paul Cohen-Portheim (1880–1932), německy píšící spisovatel

Související články:
 Porgesové z Portheimu - pražská židovská rodina podnikatelů
 Portheimka - vila na pražském Smíchově

Židovská příjmení